Геммилл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Геммилл, Арчи (род. 1947) — шотландский футболист, выступавший на позиции полузащитника.
 Геммилл, Скот (род. 1971) — шотландский футболист.